Икосаэдр (от  «двадцать»;  «сиденье», «основание») может означать:
 Икосаэдр — многогранник, имеющий 20 граней.
 Правильный икосаэдр — правильный двадцатигранник, одно из платоновых тел, каждая грань которого является равносторонним треугольником.
 Большой икосаэдр